Гео́ргий Моро́зов:
 Морозов, Георгий Андрианович (1923—1971) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Георгий Васильевич (1920—2012) — доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН.
 Морозов, Георгий Георгиевич (1880—1934) — государственный и партийный работник, участник революционного подпольного движения.
 Морозов, Георгий Николаевич (род. 1960) — спортивный журналист, писатель.
 Морозов, Георгий Фёдорович (1867—1920) — российский лесовод, ботаник, почвовед и географ.